Goud(I)chloride
Goud(III)chloride